Amasya (provincie), een provincie van Turkije
Amasya (stad), de hoofdstad van deze provincie
Amasya (district), district in deze provincie